Леуза́ () — топоним в Кигинском районе Башкортостана.

 Леуза — село в Кигинском районе Башкортостана, относится к Леузинскому сельсовету.

 Леуза (приток Киги) в верхнем течении Семёновка) — река в России, протекает в Башкортостане, Белокатайский и Кигинский районы.